Sofia Mattila (ur. 7 maja 2006) – fińska skoczkini narciarska.

Przebieg kariery 
W lipcu 2021 po raz pierwszy wystąpiła w cyklu FIS Cup w Kuopio, gdzie zajęła 28. i 26. miejsce. W tym samym miesiącu wystartowała w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, również rozgrywanych w Kuopio, w których zajęła kolejno 31. i 28. lokatę. W grudniu 2021 zadebiutowała w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 14. pozycję w konkursie w Vikersund.

25 lutego 2022 wystąpiła w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Hinzenbach, w którym zajęła 8. miejsce. W kolejnych dniach zadebiutowała w kwalifikacjach do zawodów indywidualnych cyklu; dwukrotnie nie zakwalifikowała się do konkursu głównego. Pod koniec sezonu 2021/2022 wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 w Zakopanem, gdzie indywidualnie zajęła 36. lokatę, a w konkursie drużyn mieszanych 11. pozycję.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2006